Буйда может означать:

 Буйда — село в Учалинском районе Башкортостана.
 Буйда — длинная и тонкая верёвка, поводок для верблюда или быка.
 Буйда, Юрий Васильевич (род. 1954) — российский писатель, редактор, журналист.